Поэ́ль Ме́ерович Карп (род. 31 августа 1925, Киев) — русский поэт, публицист, переводчик, балетовед.

Биография 
Родился 31 августа 1925 года в Киеве. Его отец, Меер Львович Карп, генетик, научный сотрудник Ленинградского ботанического института АН СССР, был репрессирован, в 1953—1956 годах находился в заключении в Тайшете.

Раннее детство провёл в Умани, Бершади и в еврейской коммуне Войо-Нова в Крыму. С 1930 года жил в Москве, где в 1949 году окончил Московский государственный университет по историческому факультету. С 1949 года — в Ленинграде.

С 1960 года — член Союза писателей СССР, с 1965 года — Союза театральных деятелей СССР, кандидат искусствоведения (1973). С 1999 года живёт в Лондоне.

С 1953 года, после смерти Сталина, публикует статьи о балете и переводы поэзии, с 1971 года — оригинальные стихи, с 1985 года — статьи на социальные темы. В 1985—1998 годах выступал в еженедельниках «Новое время», «Книжное обозрение» и «Час пик»; опубликовал около тридцати книг и несколько сот статей.

Семья 
 Дочь — Мария Карп, филолог.
 Сын — Александр Карп (род. 1959), профессор математического образования в Колумбийском университете, автор учебных пособий по математике для средней школы.

Библиография

Стихи 
 
  (https://imwerden.de/publ-6956.html)
  (https://imwerden.de/publ-6957.html)
  (https://imwerden.de/publ-6958.html)

Балет 
 
  (На авторской странице: https://imwerden.de/publ-6750.html)
  (https://imwerden.de/publ-6593.html)

Социальные темы 
 
 
  (https://imwerden.de/publ-6590.html)
  (https://imwerden.de/publ-6589.html)
  (https://imwerden.de/publ-6591.html)
  (https://imwerden.de/publ-6389.html)
 
 Книга 1. Одинокий голос либерала. 1988—1999. (https://imwerden.de/publ-7785.html)
 Книга 2. Путина. 1999—2003. (https://imwerden.de/publ-7786.html)
 Книга 3. Оглядка.1998—2007. (https://imwerden.de/publ-7787.html)
 Книга 4. Новый старый порядок. 2007—2010. (https://imwerden.de/publ-7788.html)
 Книга 5. Итог. (https://imwerden.de/publ-7789.html)

Переводы  
 Ф. Грильпарцер. Величие и падение короля Оттокара. Пьесы. — Л.: Искусство. 1961.
 Б. Бьернсон. Хульда-хромоножка. Пьесы. — Л.: Искусство.1961.
 А. Эленшлегер.Аксель и Вальборг Пьесы — М.: Искусство. 1969.
 Й. Эйхендорф.Стихотворения — Л.: Художественная литература. 1969.
 Ф. Дюрренматт. Ромул Великий. Комедии. — М.: Искусство. 1969.
 Г. Ибсен. Пер Гюнт. Драмы, стихотворения. Библиотека всемирной литературы. — М.: Художественная литература. 1972.
 Г. Гейне. Атта троль. Л. Наука. 1978.
 Переливание крови (стихи литовских поэтов). В. Вага 1988.
 Г. Гейне. Книга песен. СПб. Всемирное слово. 1993.
 И. В. Гёте. Страдания молодого Вертера. СПб. СМИО. 2004.
 У. Шекспир. Юлий Цезарь. СПб. ИПК Коста. 2012.
 Разбросанные переводы (Ганс Сакс, Шекспир, Байрон, Браунинг, Тувим, Туманян, Гаиби и др.). СПб. Лема. 2015.
 Г. Гейне. Сатира и лирика. СПб Лема. 2015.
 Х. К. Андерсен, Ледяная дева и еще семь сказок. СПб. Лема, 2015.
 Избранные переводы в трёх томах: 
 Том 1 — Шекспир, Гёте, Эйхендорф и др. СПб. Лема. 2019.
 Том 2 — Гейне. СПб. Лема. 2020.
 Том 3 — Андерсен, Браунинг, Ибсен и др.

Примечания

Ссылки 
 Некоторые переводы 
Официальная авторская страница: https://imwerden.de/razdel-750-str-1.html 
 "Я человек индивидуальных воззрений" . Поверх барьеров с Иваном Толстым. Радио Свобода.

Переводчики России
Русские поэты
Поэты России
Переводчики СССР
Персоналии:Санкт-Петербург
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Балетные критики по алфавиту
Публицисты России
Публицисты Великобритании
Поэты Великобритании
Русские поэты четвёртой волны эмиграции
Переводчики русского зарубежья
Русские эмигранты четвёртой волны в Великобритании
Ныне живущие долгожители